Frank Baumann
 Dieter Baumann
 3683 Baumann
 Johannes Baumann
 Kenny Baumann
 Heinz Baumann
 Willi Baumann
 Paul Baumann
 Arend Baumann

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes derivados de profissões